Трка на 100 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. одржана је 27. и 28. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену у Барселони 2010, бранила је Верена Зајлер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовале су 32 такмичарке из 23 земље.

Рекорди

Освакјачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовале прве три из 4 квалификационе групе (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв). 
Ветар:група 1: -0,3 м/с, група 2: +1,7 м/с, група 3: - 0,3 м/с, група 4: +1,0 м/с.

Полуфинале 
У финале су се квалификовале по три првопласиране из обе полуфиналне групе (КВ) и две према оствареном резултату (кв). 
Ветар:група 1: +0,0 м/с, група 2: +2,0 м/с

Финале 
 
Ветар: -0,7 м/с

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном